Antonio Draghi (1634-1700), compositeur et librettiste italien ;
 Giovanni Battista Draghi (c.1640-1708), compositeur et claviériste anglo-italien, frère d'Antonio
 Mario Draghi (1947-), économiste, banquier et ancien haut fonctionnaire italien Président du Conseil des ministres d'Italie depuis 2021.